

Persone
 Angelina Fioretti (1843-1879) – ballerina italiana
 Angelo Fioretti (1918-2001) – canottiere italiano
 Benedetto Fioretti, noto anche come Udeno Nisiely e Fracastoro, (1579-1642) – filosofo, filologo, teologo e grammatico italiano
 Claudio Sabelli Fioretti (1944) – giornalista, scrittore e conduttore radiofonico italiano
 Ernesto Fioretti (...–...) – calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Fabrizio Fioretti (1966) – ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Francesco Fioretti (1993) – danzatore su ghiaccio italiano
 Giovanni Battista Fioretti (1905-1943) – ufficiale italiano
 Maria Cristina Fioretti (...) – attrice e autrice italiana
 Mario Fioretti (1912-1943) – magistrato italiano, ucciso durante la Resistenza romana
 Mario Fioretti (1924) – direttore della fotografia italiano
 Ugo Attico Fioretti (1873-1940) – funzionario e politico italiano

Altro
 I fioretti di san Francesco – florilegio sulla vita di san Francesco d'Assisi e dei suoi discepoli

Pagine correlate
Fioretto (disambigua)